

Geografia 
 Moma – comune della provincia di Nampula (Mozambico)
 Moma – fiume della Russia, affluente dell'Indigirka
 Monti della Moma – catena montuosa della Repubblica Autonoma della Sacha-Jacuzia (Russia)

Altro 
 Classe Moma – classe navale 
 Museum of Modern Art (MoMA) – museo di New York